Respect – singel Arethy Franklin
 Respect – album zespołu Sweet Noise
 Respect Party – brytyjska partia polityczna założona w 2004 roku
 Respect Index – indeks giełdowy
 Respekt – królowa soul – film z 2021 o Arecie Franklin